Ке́ртес (Kertész) — венгерская фамилия. Не следует путать с английской фамилией Кёртис (Curtis).

Известные носители 
 Кертес, Адольф (1892—1920) — венгерский футболист.
 Кертес, Амир (Amir Kertes; אמיר קרטס) — израильский певец.
 Кертес, Андре (1894—1985) — венгерский фотограф.
 Кертес, Геза (1894—1945) — венгерский футболист (полузащитник) и тренер.
 Кертес, Даниэлла (род. 1989) — израильская актриса венгерского происхождения.
 Кертес, Золтан (Zoltan I. Kertesz; 1903—1968) — американский учёный.
 Кертес, Имре (1929—2016) — венгерский писатель.
 Кертес, Иштван (1929—1973) — венгерский дирижер.
 Кертес, Кальман (1867—1922) — венгерский энтомолог, зоолог и музеевед.
 Кертес, Михаль (Mihalj Kertes «Braca», «Bracika»; Kertész Mihály; 1947—2022) — доверенное лицо Слободана Милошевича в 1990-е годы.
 Кертес, Том (Tom Kertes; род. 1973) — американский канадский правозащитник.

См. также 
 Кёртис
 Куртис